Alhue kan syfta på:

Chile 

 Alhue (kommun i Chile), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Melipilla, 
 Alhué Airport